

Astronomia
 Phlegra – caratteristica di albedo della superficie di Marte
 Phlegra Dorsa – serie di dorsum sulla superficie di Marte
 Phlegra Montes – catena montuosa di Marte, lunga oltre 1300 chilometri

Geografia
 Phlegra – antico nome della penisola di Pallene, una delle tre della penisola Calcidica, in Grecia

Zoologia
 Phlegra – genere di ragni della famiglia Salticidae